Rusănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rusănești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Rusănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea